Pedreiras – comune del Maranhão (Brasile)
 Pedreiras – freguesia di Porto de Mós (Portogallo)